Торревьеха (, , Торревейа) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 71,44 км². Население города в начале 2008 года составляло  человек — из которых 46,4 % — испанцы, 53,6 % — иностранцы, среди которых большинство англичан, немцев и скандинавов. По численности населения — третий город в провинции после Аликанте и Эльче.

Город находится примерно в 13 км от Гуардамар-дель-Сегура.

История 
В начале XIX века город состоял лишь из старой сторожевой башни, от которой он получил своё название (Torre Vieja ), нескольких домов и смотровой вышки.

Одним из главных природных богатств Торревьехи является знаменитая розовая лагуна Салинас де Торревьеха. Именно она в середине XIX века превратила маленькую рыбацкую деревушку в большой город — крупнейший в Европе центр соледобычи.

В 1802 году сюда переехал соляной офис компании La Mata, что вызвало быстрое развитие деревни, которая располагалась на месте нынешнего города. Постепенно он стал превращаться в город-порт, экспортирующий соль и сельскохозяйственную продукцию La Vega Baja.

А в 1820 году Торревьеха отделилась от Ориуэлы и стала самостоятельной административной единицей.

В 1829 году город был полностью разрушен землетрясением.

Когда башня, в честь которой город назван, со временем разрушилась, жители города на собственные средства построили новую башню — из уважения к истории и «во избежание разочарования гостей города».

В 1931 году король Испании Альфонсо XIII жаловал Торревьехе статус города.

Климат 
В Торревьехе один из самых высоких в Европе показателей количества солнечных дней в году — 320 дней. Средние температуры — ночные: +12°, дневные: +25°.

Население 

Торревьеха является многонациональным городом. В 2009 году общее число жителей достигало  человек. По данным центра статистики мэрии города, в городе проживают граждане из 120 стран, среди которых выходцы из Великобритании — 12675, немцы — 3750, граждане Марокко — 3000, россияне — 2985, шведы — 2720, колумбийцы — 2563 человек.

Туризм 
В городе присутствуют огромное количество исторических мест средних веков (многочисленные замки, форты и т. д.).
Проводится значительное число культурных мероприятий.

Спорт 
В городе расположен спортивный центр с крытым бассейном, предназначенным для проведения соревнований международного уровня. В крытом павильоне проводятся чемпионаты международного уровня по баскетболу, художественной гимнастике, гандболу. Имеется два футбольных поля. В 2009 году началось строительство стадиона на 10000 зрителей, теннисных кортов, поля для игры в регби, центра для проведения спортивных сборов.

Культура 
Торревьеха преображается в августе, когда здесь проводятся знаменитые фестивали «абанера» (habanera). Ритм и мелодические особенности абанеры известны по опере Жоржа Бизе «Кармен». Однако абанера — это своеобразные ритмичные мелодии, которые появились в южных портах Испании в XIX веке по возвращении моряков с Кубы, и были так названы в честь Гаваны (La Habana).

Известные жители 

 Алексей Вячеславович Панин

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Официальная страница на русском языке
 Ayuntamiento de Torrevieja
 Índice de estadística municipal de Torrevieja
 Torrevieja en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Web de Turismo de Torrevieja realizado por la Agencia Valenciana de Turismo
 Portal del certamen de Habaneras
 Web de la Junta Mayor de Cofradías de la Semana Santa de Torrevieja
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante

Города Аликанте
Муниципалитеты Аликанте